Bei den XXVIII. Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurde ein Fußball-Turnier für Männer ausgetragen. Für die Endrunde qualifizierten sich 16 Mannschaften, die während der Vorrunde in vier Gruppen gegeneinander spielten. Die Goldmedaille gewann die Mannschaft aus Argentinien, vor den Teams aus Paraguay und Italien.

Die nachfolgende Auflistung der Kader der einzelnen Teilnehmer beinhaltet alle Spiele der Mannschaften von der Vorrunde bis zum Finale. Die Altersangabe basiert auf dem 13. August 2004, dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Athen.

Gruppe A

Griechenland

Mali

Mexiko

Südkorea

Gruppe B

Ghana

Italien

Japan

Paraguay

Gruppe C

Argentinien

Australien

Serbien und Montenegro

Tunesien

Gruppe D

Costa Rica

Irak

Marokko

Portugal 

Mannschaften Manner